Dust to Dust ("polvere alla polvere" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Dust to Dust – album di Pete Nice e DJ Richie Rich del 1993
 Dust to Dust – traccia dell'album Famous Monsters dei The Misfits del 1999
Dust to Dust – album degli Heavenly del 2004
 Dust to Dust – traccia dell'album Reckless di Special D del 2004
 Dust to Dust – traccia dell'album Tales of Rock'n'Roll dei Michael Schenker Group del 2006
Dust to Dust – album di Rob Swift del 2008

Televisione 
 Polvere alla polvere (Dust to Dust) – episodio della terza stagione di Babylon 5